Фридрихсфельд — название населённых пунктов:

Россия 
 Фридрихсфельд — прежнее название села Курганное в Симферопольском районе Крыма.
 Фридрихсфельд — прежнее название села Карташево Куйбышевского района Ростовской области.
 Фридрихсфельд — прежнее название села Золотарёвка Ипатовского района Ставропольского края.

Украина 
 Фридрихсфельд — прежнее название села Терновка Тельмановского района Донецкой области.
 Фридрихсфельд — до 1945 г. название села Раздол Михайловского района Запорожской области.

См. также 
 Фридрихсфельде